Otton II – król Niemiec 973–983, cesarz rzymski 980–983
 Otto II Szwabski – książę Szwabii 1045–1047 
 Otto II z Northeimu – książę Bawarii 1061–1070 
 Otto II – hrabia Geldrii 1229–1271 
 Otto II Surowy – książę Lüneburga 1277–1330
 Otton II – książę szczeciński 1413–1428
 Otto II – książę Lüneburga 1464–1471
 Otto II – książę Lüneburga-Harburga 1549–1603

de:Liste der Herrscher namens Otto#Otto II.